Löwenberg – frazione del comune tedesco di Löwenberger Land
 Löwenberg in Schlesien (oggi Lwówek Śląski) – città polacca